Příjmení Schütte nosí více osobností:

 Anton Schütte (1817–1867) – americký politický aktivista
 Bernd Schütte (* 1961) – německý historik
 Jan Schütte (* 1957) – německý režisér a scenárista
 Thomas Schütte (* 1954) – německý výtvarník
 Wilhelm Schütte (1900–1968) – rakouský architekt
 Wolfgang Schütte (* 1974) – německý fotbalista
 Wolfram Schütte (* 1939) – německý novinář